Бурмистров Олександр Борисович (1941—2018) — російський актор театру ляльок імені С.В. Образцова, заслужений артист Росії (1997); озвучував ролі Де Ля Воро Гангстерито та ін. у мультфільмі «Пригоди капітана Врунгеля»
 Бурмистров Олександр Олегович (1991) — російський хокеїст, центральний нападник